Terzo steht für:

 Terzo, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria
 Terzo (Einheit), ein altes Volumenmaß auf Malta

Terzo ist der Familienname folgender Personen:

 Nino Terzo (1923–2005), italienischer Komiker und Schauspieler
 Riccardo Terzo (* 1990), italienischer Fagottist
 Venus Terzo (* 1967), kanadische Schauspielerin